Pajitos puede referirse a:
 El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
 El nombre común de la planta Anthemis arvensis.
 El nombre común de la planta Chrysanthemum coronarium.
 El nombre común de la planta Leucanthemum vulgare.
 El nombre común de la planta '''''Taraxacum officinale.